Партия свободы и перестройки (, сокращённо Libre — свободная) — левая политическая партия в Гондурасе. Основана в 2011 году Национальным народным фронтом сопротивления, коалицией организаций, выступавших против военного переворота 2009 года. Партия осуждает неолиберализм, милитаризацию общества и двухпартийную систему Гондураса, обещая созвать национальное учредительное собрание, чтобы переписать конституцию.

История 
Партия была основана в 2011 году бывшим президентом Мануэлем Селайя, который был свергнут в 2009 году в ходе военного переворота.

Ксиомара Кастро, жена Селайя и бывшая первая леди, была кандидатом партии на президентских выборах 2013 года и заняла второе место, набрав 29 %, уступив 5 % кандидату Национальной партии Хуану Орландо Эрнандесу. Результаты вызвали подозрение в фальсификациях, поскольку в преддверии выборов Кастро лидировала в опросах среди кандидатов в период с марта по октябрь 2013 года. На парламентских выборах партия получила 27 % голосов и завоевала 37 депутатских мандатов.

По крайней мере 18 кандидатов от Libre, членов их семей и активистов их кампаний были убиты накануне выборов 2013 года.

На всеобщих выборах 2017 года Партия свободы и перестройки вместе с социал-демократической Партией обновления и единства создали предвыборную коалицию Оппозиционный альянс против диктатуры и номинировали в президенты основателя Антикоррупционной партии журналиста Сальвадора Насраллу.

Фракции 
В партии существует по крайней мере 5 фракций:
 Движение 28 июня (Movimiento 28 de junio);
 Движение народного сопротивления (Movimiento Resistencia Popular, MRP);
 Организованный народ в Сопротивлении (Pueblo Organizado en Resistencia, POR);
 Сила народной перестройки (Fuerza de Refundación Popular, FRP);
 Движение 5 июля (Movimiento 5 de julio).

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Политические партии Гондураса
Социалистические партии
Политические партии, основанные в 2011 году